Сабира Майканова (; 1914, Сырдарьинская область, Российская империя — 1994, Алматы, Казахстан) — советская, казахская актриса. Народная артистка СССР (1970).

Биография 
Родилась 1 января 1914 года в Перовском уезде Сырдарьинской области Российской империи (ныне Сырдарьинский район, Кызылординская область, Казахстан) (по другим источникам — в Перовске, ныне — Кызылорда).

В 1931 году поступила в Алма-Атинский кооперативный техникум.

В 1932 году в возрасте 18 лет была принята во вспомогательный состав Казахского театра драмы в Алма-Ате (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова), где занималась актёрским мастерством. С 1936 года играла ответственные роли. 60 лет выступала на сцене этого театра.

В 1973 году в составе труппы Казахского театра драмы участвовала во 2-м Международном театральном фестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки в Ширазе (Иран).

Умерла 14 февраля 1994 года Похоронена на Кенсайском кладбище.

Награды и звания 
 Заслуженная артистка Казахской ССР (1945)
 Народная артистка Казахской ССР (1959)
 Народная артистка СССР (1970)
 Государственная премия Казахской ССР (1967) — за исполнение роли Толганай в спектакле «Материнское поле» по Ш. Айтматову
 Орден Трудового Красного Знамени (1959)
 Орден «Знак Почёта»
 Орден «Курмет»
 Медали

Роли на сцене 

  — «Майдан» («Битва») Б. Майлина — Алтынай
  — «За Октябрь» М. Ауэзова — Какима
  — «Ревизор» Н. Гоголя — Мария Антоновна
  — «Любовь Яровая» К. Тренёва — Любовь Яровая
  — «Яблоневый сад» М. Ауэзова — Рая
  — «Отелло» Шекспир, Уильям — Бьянка
  — «Марабай» Ш. Хусаинова — Алма
  — «Алдаркосе» Ш. Хусаинова — Даметкен
  — «Кобланды» М. Ауэзова — Коклан
  —  «Терең тамырлар» Д. Юссо —
  — «Абай» по роману М. Ауэзова «Путь Абая» — Улжан
  — «Гроза» А. Островского — Кабаниха
  — «Скупой» Ж. Мольера — Фрозина
  — «Чокан Валиханов» С. Муканова — Зейнап

  —  «Адасқан ұл» Э.Раннер — Леэна Туйск
  — «Материнское поле» («Ана-жер-ана») Ш. Айтматова — Толганай
  — «Звезда Вьетнама» И. Куприянова — Тхань
  — «Дон Жуан или Любовь к геометрии» Фриш, Макс — Селестина
  — «Ленин в 1918 году» А. Каплера — Евдокия Ивановна
  —  «Досымның үйленуі» Аманжолов, Касым Рахимжанович — Биганым
  — «Мать своих детей» А. Афиногенова — Екатерина Ивановна
  — «Пока арба не перевернулась» («Арбан аман болсын») О. Иоселиани — Кесария
  — «Жазықсыз жапа шеккендер» А. Островского — Галчиха
  —  «Қасіретті қатындар» Гарсиа Лорка, Федерико 
  —  «Келіндер көтерілісі» Хусанходжаев, Саид Ахмад — Фармон Биби
  — «Өкінішті өмір» С. Дельмар  — Люси
  — «Каракоз» М. Ауэзова — Моржан
  — «Наследники» Д. Исабекова — Салиха
  — «Дядя Ваня» А. Чехова — Марина Тимофеевна
  — «Абай» М. Ауэзова — Каныкей
  — «Фархад и Ширин» Н. Хикмет — Нянка
 «Көңілдестер» А. Тажибаева — Дилда
 «Белая береза» («Ақ қайын») М. Ауезова и А. Тажибаева — Гульджамиля
 «Козы Корпеш — Баян сулу» Г. Мусрепова — Макпал
 «Пока арба не перевернулась» («Арбан аман болсын») О. Иоселиани — Кесария
 «Документ» Д. Рахманкулова — Роза
 «Урожай» В. Киршона — Зотова

Фильмография 
  — «Дочь степей» — эпизод
  — «Поэма о любви» — Макпал
  — «Девушка-джигит» — Гюльбарша, мама Айдара
  — «Это было в Шугле» — Ажар
  — «Мы здесь живём» — Торгун
  — «Шквал» — рыбачка
  — «Это наш сын» (короткометражный) — медсестра
  — «Сплав» — Даметкен
  — «Мечта моя» — Шолпан
  — «У заставы «Красные камни»» — бабушка
  — «Кыз Жибек » — Камка́
  — «Однажды и на всю жизнь» — эпизод
  — «Три дня праздника» — старуха
  — «Примите Адама!» — мать Адама

Память 
 В 2010 году в Алматы открыта мемориальная доска памяти С. Майкановой, которая установлена на стене дома, где актриса прожила последние годы жизни.
 Фестиваль «Театральная весна», традиционно проводимый в Алматы Казахским государственным академическим театром драмы им. Ауэзова, в 2010 году был посвящён С. Майкановой..
 Известный театровед А. Сыгай в 2010 году выпустил книгу, составленную им из дневниковых записей Сабиры Майкановой и воспоминаний её современников.
 в 2014 году был снят художественный фильм, посвященный столетию С. Майкановой, главную роль в котором сыграла юная актриса Мурсал Мерей.

Примечания

Ссылки 
 [bse.sci-lib.com/article072629.html]
 

Персоналии:Казахский государственный академический театр драмы имени М. О. Ауэзова
Народные артисты Казахской ССР
Заслуженные артисты Казахской ССР
Похороненные на Кенсайском кладбище
Делегаты XXIII съезда КПСС